Букар () — фамилия.
 Букар, Альюм (род. 1972) — камерунский футболист, вратарь клуба «Истанбулспор».

 Букар-садонг — находящийся под угрозой исчезновения язык даяков, которые проживают в 30 или более деревнях округа Сериан области Самарахан штата Саравак в Малайзии.